Sidney Herbert henviser til blandt andre:

 Sidney Herbert (1810–1861) – engelsk politiker
 Sidney Herbert, 14. jarl af Pembroke (1853–1913) – britisk peer
 Sidney Herbert, 16. jarl af Pembroke (1906–1969) – britisk peer